Ормуз:

 Ормуз — арабська торгова держава XIV—XVII століть на березі Ормузської протоки.
 Ормуз — острів в Ормузькій протоці, входить до складу остана Хормозган Ісламської Республіки Іран
 Ормуз — місто на півдні Ірану, на однойменному острові.

Див. також 
 Ормузька протока